Desa Pepedan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pepedan (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 109,46), Jawa Tengah, 
 Desa Pepedan (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 109,02), Jawa Tengah, 
 Desa Pepedan (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 109,25), Jawa Tengah, 
 Desa Pepedan (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 109,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar